Джеймс Томас Бра́днелл, 7-й граф Ка́рдиган (), или лорд Кардиган (; 16 октября 1797 — 28 марта 1868) — английский генерал.

В июне 1854 года Кардиган был назначен начальником лёгкой кавалерийской бригады (The Light Brigade), отправленной в Крым. С ней он в сражении при Балаклаве  произвёл свою знаменитую атаку, весьма блистательную вначале, но закончившуюся разгромом его бригады, потерявшей около половины людей.

Английский поэт Альфред Теннисон написал об этом очень известное в англоязычных странах стихотворение «Атака бригады лёгкой кавалерии» ().

Лорду Кардигану приписывается изобретение вязаного жакета на пуговицах и без воротника, который поддевался под форменный мундир, так называемого свитера «кардиган», и тёплого головного убора с вырезами для глаз балаклавы.

Ссылки 
 
 Маркиз Эйлсбери

Генерал-лейтенанты (Великобритания)
Выпускники Оксфордского университета
Графы Кардиган
Участники Крымской войны (Великобритания)
Погибшие в результате падения с лошади
Участники Балаклавского сражения